Дуди́нский — белорусская фамилия (женская форма — ).

Известные носители 
 Дудинский, Александр Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 7875; 26 ноября 1847.
 Дудинский, Владимир Николаевич (1861—1938) — Херсонский и Курский вице-губернатор, последний Томский губернатор.
 Дудинский, Денис Игоревич (род. 1974) — белорусский телеведущий, шоумен.
 Дудинский, Игорь Ильич (1947—2022) — диссидент, журналист; издатель альманаха «Мулета» и газеты «Вечерний звон».
 Дудинский, Иосиф Антонович (1886—1917) — солдат арсенальной команды Кремля.
 Дудинский, Михаил Фёдорович (1822—1899) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 
 Дудинский, Фёдор Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 февраля 1915.
 Дудинский, Юрий Константинович (род. 1951) — советский футболист и украинский тренер.

См. также